L'Open GDF Suez De L'Isere è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Grenoble in Francia.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni